G35 bzw. G 35 steht für:
 Chevrolet G35, ein früherer Fullsize-Van von Chevrolet
 Infiniti G35, ein PKW-Modell aus dem Jahr 2003
 die chinesische Autobahn Jinan-Guangzhou, die Jinan mit Guangzhou verbindet
 abgekürzte Bezeichnung für den Protostern G35.20-0.74
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen, die durch „Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen“ exponiert sind, siehe Liste der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
 HMS Marne (G35), britischer Zerstörer der M-Klasse

Abkürzung